Krasnoselski ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Alexandrowitsch Krasnoselski (1920–1997), sowjetischer Mathematiker
 Wadim Nikolajewitsch Krasnoselski (* 1970), transnistrischer Politiker

Siehe auch:
 Satz von Krasnoselski, mathematischer Satz